

Patronymes 
Krouglov (masculin ; ) ou Krouglova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Larissa Krouglova (1972-), athlète russe spécialiste du 100 mètres
 

Patronyme russe